Sergio Romano –  storico, scrittore, giornalista e diplomatico italiano
 Sergio Romanò – doppiatore italiano
 Sergio Romano – attore italiano
 Sergio Romano – giocatore di calcio a 5 italiano